Австрийската Футболна Бундеслига () е лигата от най-високо ниво в австрийския футбол. Тя е турнирът, който определя шампионът на Австрия по футбол и представителите на страната в европейските клубни турнири.

Австрийската Бундеслига, която дава началото си през сезон 1974-75, е регистрирана асоциация след 1 декември 1991. Тя е съставена от две дивизии: Бундеслигата и Първа Лига, познати още като T-Mobile Бундеслига и ADEG Първа Лига заради спонсорски права.

История

1930 до 1938 
Футболът е игран в Австрия около и след 1890 година. В началото на XX век са правени два опита за създаване на национален шампионат по футбол. През 1900 година във Виена се изиграва състезание във формат на футболна лига.

Опитите за създаването на национална лига по футбол успяват през 1911 г. с провеждането на първия австрийски футболен шампионат, наречен 1. Klasse (Първа класа). Той е организиран и проведен от Долноавстрийската футболна федерация. През 1924 година е преименуван на I. Liga (Първа лига) и получава професионален статут.

През 1929 година за пръв път се провежда общоавстрийски аматьорски шампионат по футбол, спечелен от Грацер АК. Клубовете от професионалната лига не взимат участие в този турнир. Клубовете от другите провинции на Австрия получили правото да се присъединят към най-високата дивизия през сезон 1937/38, когато е създадена Nationalliga (Национална лига).

1938 до 1945 
След присъединяването на Австрия от Германия през 1938 г., националната лига е разформирована. Много клубове от страната са закрити, а повечето играчи напускат страната. Националната Лига е интегрирана във футболната система на Нацистка Германия. Под ръководството на Третия Райх е създадена Австрийската Гаулига. Накрая младежките отбори отиват под контрола на Хитлерюгенд (хитлеровата младеж).

Новата най-висока лига в Австрия става Гаулига Остмарк, която обхваща териториите на цяла Австрия, с изключение на Тирол и Форарлберг, които са включени във футболната система на Бавария.

Клубове създатели на лигата 
10 клуба от 5 различни лиги са сформирали Гаулига Остмарк през 1938. След клуба е посочено мястото му през изминалия сезон.

 ЩК Адмира Виена – 6-а позиция в Австрийската лига.
 ЩК Вакер Виена – 4-та позиция в Австрийската лига.
 ШК Рапид Виена – шампион на Австрия за сезон 1937 – 1938.
 Виенер СК – 2-ра позиция в Австрийската Лига.
 Фьорст Виена ФК 1894 – 5-а позиция в Австрийската лига.
 ФК Аустрия (Виена) – 3-та позиция в Австрийската лига.
 Аматеуре Фиат Виена – шампион на Wiener Liga.
 Грацер СК – шампион на Steiermark 1. Liga.
 ШК Аматеуре Стер – шампион на Bezirksklasse Oberdonau.
 Вакер Виенер Нойщад – шампион на  Niederdonau Liga.

Шампиони и подгласници

Класиране между 1938 – 1945 

След поражението на Нацистка Германия във Втората Световна Война, всички клубни отбори от Австрия са изключени от немската лига.

1945 до 1974 
Най-високата лига отново е преименувана на 1. Klasse и в нея участват отбори единствено от столицата Виена. През 1949 е създадена Staatsliga A, в която започват да играят тимове от цялата страна. Организирането и обаче става трудно, а и възниква конфликт между представителите на аматьорските и професионалните отбори.

През 1965 година футболната асоциация отново поема контрола по организацията и представя за втори път Nationalliga.

На 21 април 1974 година е решено създаването на Австрийската Бундеслига, докато Nationalliga остава като втора дивизия.

От 1974 г. 
През сезон 1974-75 започва провеждането на Бундеслигата, а през 1976 Националлигата е преименувана на Бундеслига – Втора Дивизия.

tipp3 Бундеслига 
Шампионатът е провежда в два полусезона, като всеки тим играе два пъти като домакин и два пъти като гост срещу всеки един друг отбор. Обикновено започва през месец Юли и продължава до Юни следващата година. Завършилият на последно място отбор, изпада в ADEG Първа Лига, а нейния шампион получава промоция в най-високото ниво на футбола в страната.

Отбори 2021 – 2022 

Шампионът на бундеслигата се класира за Шампионската лига, а втория и третия тим в класирането, както и победителят от купата участват в квалификационните кръгове на Лига Европа. Ако победителят от купата предварително си е осигурил място в евротурнирите, четвъртият тим в класирането получава право да се бори за място в групите на Лига Европа.

Шампиони

Шампиони по клубове

Почетни листи

Участия     
 До 10 октомври 2022 г.

Голмайстори 
 До 10 октомври 2022 г.

Полезни връзки 
 Официален уебсайт 
 OEFB.at
 Прогнози и превюта от Австрийската Бундеслига

Резултати и статистика 
 Статистика за Бундеслигата в Soccerway.com
 Класиране и статистика в ESPN Soccernet
 Резултати и статистика  в LiveGoals.com

Прогнози и ревюта 
 Прогнози и новини в BetInf.com
 Прогнози и новини в BetInf.com
 Head-to-Head  в BetExplorer.com

Източници 

Турнири по футбол в Австрия